James Thomson kan syfta på bland andra:

* James Thomson (1700–1748), skotsk poet, författare till Rule, Britannia
 James Thomson (1834–1882), skotsk poet, författare till The City of Dreadful Night
 James Thomson (biolog) (född 1958), som tagit fram stamceller